Ян Шмид (, род. 24 ноября 1983 года в Тронхейме, Норвегия) — норвежский двоеборец, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном первенстве, чемпион мира 2019 года в эстафете и шестикратный призёр чемпионатов мира. До 2006 года выступал за Швейцарию.

В Кубке мира Шмид дебютировал в 2001 году, в январе 2004 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира, в команде. Всего на сегодняшний момент имеет пять побед на этапах Кубка мира в личных гонках и девять побед в командных (включая две победы в командном спринте). Лучшим достижением в итоговом зачёте Кубка мира для Шмида является 2-е место в сезоне 2017/18.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити стал 7-м в командной гонке.

На Олимпиаде-2006 в Турине занял 4-е место в командных соревнованиях.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 5-м в команде, кроме того занял 23-е место в соревнованиях с нормального трамплина + 10 км.

За свою карьеру участвовал в шести чемпионатах мира (2003, 2005, 2009, 2011, 2015, 2019), на которых в сумме выиграл семь медалей (одна золотая, три серебряные и три бронзовые).

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Известен тем, что запретил официальному сайту ФИС публиковать личную информацию о нем.

Семья 
Ян Шмид происходит из спортивной семьи: его мать Рут возглавляет отдел лыжного двоеборья, в норвежской федерации лыжного спорта, отец Рудольф известный тренер по лыжным гонкам, брат Томми входил в сборную Швейцарии по лыжному двоеборью, а сестра Марит является членом сборной Норвегии по спортивной гимнастике.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Двоеборцы Швейцарии
Двоеборцы Норвегии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по лыжному двоеборью